Sredozemske igre 1951, uradno I. Sredozemske igre so se odvijale med 5. in 20. oktobrom 1951 v Aleksandriji, Egipt. Na igrah je sodelovalo 734 športnikov (samo moški) iz desetih držav.

Medalje

Zunanje povezave
Mednarodni komite 
Rezultati

Sredozemske igre 1951
1951 v športu
Šport v Egiptu